Das Auge bezeichnet:
 Das Auge (Insel), See mit schwimmender Insel in Argentinien

 Das Auge (Roman), Originaltitel The Eye of the Beholder, Roman von Marc Behm aus dem Jahr 1980
 Das Auge (1983), Originaltitel Mortelle randonnée, Romanverfilmung von Claude Miller
 Das Auge (1998), Originaltitel Ögat, schwedischer Psychothriller
 Das Auge (1999), Originaltitel The Eye of the Beholder, Romanverfilmung von Stephan Elliott

Siehe auch:
 Auge
 The Eye